Нефтегорское городское поселение — муниципальное образование в Апшеронском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Нефтегорский поселковый округ.

Административный центр — посёлок городского типа Нефтегорск.

Население

Населённые пункты 
В состав городского поселения (поселкового округа) входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Городские поселения Краснодарского края
Муниципальные образования Апшеронского района Краснодарского края